Rohan Bopanna och Divij Sharan var regerande mästare, men valde att in spela tillsammans detta år. Bopanna spelade med Arjun Kadhe och förlorade i den första omgången mot Antoine Hoang och Benoît Paire. Sharan spelade med Artem Sitak och de förlorade också i den första omgången, fast mot Matthew Ebden och Leander Paes.

André Göransson och Christopher Rungkat vann titeln efter att ha besegrat Jonathan Erlich och Andrei Vasilevski med 6–2, 3–6, [10–8] i finalen.

Seedning

Lottning

Lottning

Referenser
Lottning

Noter

Maharashtra Open 2020 – Dubbel
2020 – Dubbel